mod w fizyce ruchu falowego
 mod w falowodach
 mod w akustyce pomieszczeń
 mod w teorii sterowania
 MOD – format pliku
 mod – kongruencja
 mod, modulo – operacja matematyczna polegająca na dzieleniu z resztą

 mod – skrót od „modyfikacja programu komputerowego" 
 Modyfikacja forum dyskusyjnego
 Modyfikacja gry komputerowej
 Mod (także Mods) – subkultura
 M.O.D. – amerykański zespół crossover thrash
 MOD (Maksymalna głębokość operacyjna) – pojęcie z dziedziny nurkowania